Кавказский армейский корпус — общевойсковое формирование Русской армии, Вооружённых сил России имперского периода, позднее сформированы семь армейских корпусов, с войсковыми №:
 1;
 2;
 3;
 4;
 5;
 6;
 7.

См. также 
 Отдельный Кавказский корпус

Военное строительство
Корпус